Parkview Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Parkview Historic District (Louisiana), ID-Nr. 95000675
 Parkview Historic District (Missouri), ID-Nr. 86000788